Клиновое — название населённых пунктов.

Россия 
 Клиновое — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Клиновое — деревня в Богородицком районе Тульской области.

Украина 
 Клиновое — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Клиновое — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Клиновое — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Клиновое — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Клиновое — село в Городокском районе Хмельницкой области.
Клиновое — до 2000 г. название села Окли в Виноградовском районе Закарпатской области.

См. также 
 Клин
 Клиновка
 Клиново
 Клиновый
 Клинское